

Geografia 
 Piane alla Terra – altopiano dell'isola d'Elba
 Piane Crati – comune italiano della provincia di Cosenza, Calabria
 Piane d'Archi – frazione del comune di Archi, in provincia di Chieti, Abruzzo
 Piane del Canale – altopiano dell'isola d'Elba, Toscana
 Piane di Lizzola – territorio pianeggiante nella valle del torrente Bondione nella frazione di Valbondione, Lombardia 
 Piane di Mocogno – frazione del comune di Lama Mocogno, in provincia di Modena, Emilia
 Piane Sesia – frazione di Serravalle Sesia, Piemonte

Persone 
 Giacomo Piane – politico italiano
 Lucian Piane – compositore e produttore musicale statunitense

Altro 
 Piane alla Sughera – necropoli megalitica sull'isola d'Elba

Pagine correlate 
 Delle Piane